Heinrich Lang er navnet på flere personer, blandt andre:

 Heinrich Lang (teolog) – tysk/schweizisk præst og teolog
 Heinrich Lang (maler) – tysk maler